Германо-Российский институт новых технологий (ГРИНТ) — это проект в котором сотрудничают российские и немецкие университеты. Находится в Казани, столице Республики Татарстан.

История 
В апреле 2013 года Германская служба академических обменов (DAAD) и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) подписали меморандум (соглашение) о сотрудничестве при создании Германо-российского Института новых технологий (ГРИНТ).
Одновременно с этим соглашение о научно-техническом сотрудничестве было подписано между КНИТУ-КАИ, Техническим университетом Ильменау (ТУ Ильменау) и Университетом Отто фон Герике. В нём 3 партнера взяли на себя обязательство сотрудничать во всех областях, относящихся к учебной и научно-исследовательской работе. Как руководящая организация консорциума ТУ Ильменау в 2013 году представил заявку на финансирование в рамках программы транснационального образования, которая была одобрена в апреле 2014 года. Республика Татарстан ранее вложила несколько миллионов евро в инфраструктуру и возвела для института новое, полностью оснащенное здание.

Открытие Германо-Российского института новых технологий состоялось 1 сентября 2014 года. Тогда же ГРИНТ начал учебную работу в общей сложности с 40 студентами по 4 специальностям. С 2015 года ТУ Ильменау и Университет Отто-фон-Герике Магдебурга предложили каждый по 3 магистерских специальности, таким образом в целом — 6. В сентябре 2016 года к консорциуму присоединился ТУ Кайзерслаутерн, первоначально с одной специальностью: радиотехника.

Сфера деятельности

Предложения по обучению 
ТУ Ильменау и Университет Отто фон Герике в Магдебурге экспортируют в Казань специальности на английском языке обучения продолжительностью в 4 семестра. Преподаватели немецких университетов прилетают один раз в семестр по специальности в Казань, чтобы там провести блок семинарских занятий (Flying Faculty). В третьем семестре обучающиеся осваивают программу в Ильменау или Магдебурге. В четвёртом семестре студенты готовят свои магистерские диссертации при сопровождении немецкого и российского куратора. После окончания учёбы все выпускники получают два диплома: степень магистра КНИТУ-КАИ и одного из немецких партнерских университетов. В настоящее время в ГРИНТ предлагаются 6 магистерских программ, основанных на немецких учебных планах:

в сотрудничестве с ТУ Ильменау
 •	Master of Science in Research in Computer and Systems Engineering
 Master of Science in Communications and Signal Processing
 Master of Science in Automotive Engineering

в сотрудничестве с университетом Отто фон Герике в Магдебурге
 Master of Science in Electrical Engineering and Information Technology
 Master of Science in Chemical and Energy Engineering
 Master of Science in Systems Engineering and Cybernetics

в сотрудничестве с ТУ Кайзерслаутерн

 Master of Science in Embedded Computing Systems
 Master of Science in Advanced Quantum Technologies
 Master of Science in Intelligent Data Processing

Исследования 
ГРИНТ реализует также совместные научно-исследовательские проекты. Для этого используется техническая инфраструктура КНИТУ-КАИ и лаборатории ГРИНТ, а также персонал и оборудование в Магдебурге и Ильменау.

Сотрудничество 
Как предпринимательский институт ГРИНТ стремится к тесным контактам с экономикой. В состав попечительского совета входят с Дитрихом Меллером, Генеральным директором и Президентом компании Сименс, Россия, высокопоставленные представители экономических кругов. ГРИНТ связан с другими межгосударственными проектами при поддержке Германской Службы Академических обменов. Между Международным Университетом Связей (Индонезия) — следующим транснациональным проектом под руководством ТУ Ильменау и КНИТУ-КАИ — был подписан в 2016 году меморандум о сотрудничестве в области авиа- и ракетостроения.

Структура 
Президентом ГРИНТ является ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов, обязанности вице-президентов исполняют Петер Шарф, ректор Технического университета Ильменау и Йенс Штракельян, ректор университета Отто фон Герике в г. Магдебург. Органы управления ГРИНТ это административный (ученый совет), а также наблюдательный (попечительский совет). Органы управления состоят из дополнительных представителей университетов, экономики и политики. Технический университет Ильменау, как руководящая организация консорциума, координирует деятельность участвующих немецких университетов. В перспективе в Казани должен образоваться «Немецко-Российский университет» — первая во всем мире такого рода образовательная и научно-исследовательская организация в индустриальной стране. До 2020 года должны быть предложены 10 дополнительных магистерских программ, а также аспирантура.

Финансирование 
ГРИНТ в рамках программы «Транснациональное образование» Германской Службы Академических обменов получал поддержку из средств Министерства иностранных дел на период 2014—2017 гг. После стартового финансирования проект должен финансироваться от платы за обучение, которая общепринята в России. С 2016—2017 учебного года плата за обучение составляет 4.000 Евро в год. Для обучающихся из Российской Федерации существует стипендиальная программа, которая сокращает плату за обучение вплоть до 100 %.

Сименс (Россия) финансировал проект в 2016 году выдачей студентам 6 полных стипендий (на сумму ок. 80.000 Евро), доплатой на Flying Faculty в размере 20.000 Евро, а также оснащением лабораторий.

Примечания

Ссылки 
 GRIAT-Seite der KNRTU-KAI
 TU Ilmenau GRIAT-Seite
 OvGU Magdeburg GRIAT-Seite

Институты Казани
Российско-германские отношения